Новый город — название одного из двух окольных городов средневекового Владимира. Это была богатая княжеско-боярская часть столицы Северо-Восточной Руси.

Новый город примыкал к Владимирскому кремлю (Печернему городу) с западной стороны. Главным въездом в него, как и во всю укреплённую часть Владимира, являлись сохранившиеся до наших дней Золотые ворота из белого камня. По распространённой версии, выдвинутой Н. Н. Ворониным, Новый город был построен в середине XII века Андреем Боголюбским одновременно с Золотыми воротами. Однако, выдвигались также и гипотезы, что, в отличие от Золотых ворот, создателем Нового города являлся Владимир Мономах, пристроивший его к кремлю, заложенному ещё Владимиром Святославичем.

Новый город был обнесён мощным земляным валом и деревянной стеной на нём. Помимо Золотых ворот Новый город имел ещё четверо деревянных ворот. Внутренние Торговые ворота соединяли его с кремлём. В северной части стояли Медные и Иринины ворота, в южной части — Волжские. Через последние, находившиеся в низине, можно было попасть на пристань реки Клязьмы. Названы они, однако, более масштабно — Волжские, поскольку по Клязьме шёл торговый путь именно до Волги. Сохранились фрагменты вала Нового города, именуемые сегодня Козловым, Галейским и Никитским валом. Перед валом Нового города был вырыт ров, который переходил в овраги, спускаясь к рекам Клязьме и Лыбеди.

К населению Нового города относились городские аристократы, здесь же располагались княжеские дворы. Резиденции внутри Нового города приписывают трем князьям — Владимиру Мономаху, Андрею Боголюбскому и Юрию Долгорукому. В северной части Нового города располагался Успенский Княгинин монастырь, основанный женой Всеволода Большое Гнездо Марией Шварновной в 1200 году. Основательница была погребена в соборе Княгинина монастыря, который стал усыпальницей многих русских аристократок. По свидетельству летописцев здесь были погребены, например, жена и дочь Александра Невского. В южной части Нового города имелись ещё две каменные церкви — Спасская и Георгиевская. Рядом с Георгиевской церковью были найдены остатки небольшого земляного вала, он огораживал дворец Юрия Долгорукого.

При осаде Владимира в феврале 1238 года монголы пробили брешь в стене Нового города у Золотых ворот. В XVII веке Новый город стал именоваться Земляным городом, так как деревянные стены на валах уже исчезли, но сами валы остались. Еще его называли Китай-городом, видимо, по аналогии с московским укреплённым окольным городом.

См. также 
 Ветшаный город

Литература 
 Заграевский С. В. Историческая топография домонгольского Владимира. М., 2015
 Мазур Л. Д. Укрепления Кремля и посада Владимира в XVII веке // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. № 2, 2012
 Милованов С. И. История сложения оборонительного комплекса центральной части города Владимира (к вопросу о топографии оборонительных укреплений) // Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы науч. семинара. Вып. 6. М.: ИА РАН, 2016. С. 136—149.
 Раппопорт П. А. Очерки по истории военного зодчества северо-восточной и северо-западной Руси X—XV вв. Изд-во Академии наук СССР, 1961.

История Владимира
Окольные города